Ženská čtyřhra Mutua Madrid Open 2018 probíhala v první polovině května 2018. Do deblové soutěže madridského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwansko-švýcarský pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová po sezóně 2017 ukončila profesionální kariéru. Spoluhráčkou Chanové se stala bývalá deblová světová jednička Bethanie Matteková-Sandsová, s níž dohrála ve čtvrtfinále na raketách Češek Strýcové a Sestini Hlaváčkové.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár světových dvojek Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová z Ruska, který ve finále zdolal maďarsko-francouzské turnajové trojky Tímeu Babosovou s Kristinou Mladenovicovou. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 6–4 rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým poměrem míčů [10–8]. Rusky přitom po prohrané úvodní sadě ztratily podání i ve druhé, ale soupeřky získaný brejk nedokázaly dovést do vítězství. Šampionky si do žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů. Získaly premiérovou sezónní a šestou společnou trofej v kategorii Premier Mandatory. Oba páry se v předchozí části sezóny utkaly dvakrát. Z finále Australian Open odešla ruská dvojice poražena a naopak zvítězila v semifinále BNP Paribas Open. Makarovová s Vesninovou navázaly na finále z Madrid Open 2012, kde postoupily jako pár vůbec poprvé do závěrečného boje o titul. Přiblížily se také k pozici deblových světových jedniček, když na první Latischu Chanovou ztrácely jen 230 bodů.

Makarovová vybojovala třináctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Vesninovou to bylo devatenácté takové turnajové vítězství. Jednalo se o jejich poslední společně odehraný turnaj, když následně ukončily spolupráci. Během šesti let triumfovaly na dvanácti turnajích, včetně tří grandslamů a olympijských her.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (vítězky)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (semifinále)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (2. kolo)
  Latisha Chan /  Bethanie Matteková-Sandsová (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (2. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (semifinále)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2018